Cryptista — група еукаріот, виділена з підцарства Hacrobia. Філогенетичні дослідження 2016 року показували, що Cryptista близькоспоріднені з групою архепластид (Archaeplastida), тоді як Haptista (інша група, виділена з Hacrobia) споріднена із супергрупою Sar.

Класифікація 
Класифікація розроблена на основі досліджень, проведених Cavalier-Smith, Chao & Lewis 2015
 Відділ Corbihelia Cavalier-Smith 2015 sensu Ruggerio et al. 2015
 Надклас Endohelia Cavalier-Smith 2015
 Клас Endohelea Cavalier-Smith 2012
 Порядок Microhelida Cavalier-Smith 2011
 Родина Microheliellidae Cavalier-Smith 2011
 Порядок Heliomonadida Cavalier-Smith 1993 emend. Cavalier-Smith 2012
 Родина Heliomorphidae Cavalier-Smith & Bass 2009
 Надклас Corbistoma Cavalier-Smith 2015
 Клас Picomonadea Seenivasan et al. 2013 [Biliphyta; Picobiliphytes; Picozoa Seenivasan et al. 2013]
 Порядок Picomonadida Seenivasan et al. 2013
 Родина Picomonadidae Seenivasan et al. 2013
 Клас Telonemea Cavalier-Smith 1993 (Telonemia Shalchian-Tabrizi 2006]
 Порядок Telonemida Cavalier-Smith 1993
 Родина Telonemidae Cavalier-Smith 1993
 Відділ Cryptista Cavalier-Smith 1989 sensu Ruggerio et al. 2015
 Підвідділ Palpitia Cavalier-Smith 2012
 Клас Palpitea Cavalier-Smith 2012
 Порядок Palpitida Cavalier-Smith 2012
 Родина Palpitomonadidae Cavalier-Smith 2012
 Підвідділ Rollomonadia  Ruggiero et al. 2015
 Надклас Leucocrypta Cavalier-Smith 2015 stat. n. [Kathablepharidophyta Okamoto & Inouye 2005]
 Клас Leucocryptea Cavalier-Smith 2004 [Kathablepharidea (sic) Okamoto & Inouye 2005; Kathablepharidophyceae]
 Порядок Katablepharida Cavalier-Smith 1993 [Kathablepharida (sic)]
 Родина Katablepharidae Vors 1992 [Kathablepharidae (sic)]
 Надклас Cryptomonada Cavalier-Smith 2004 sta. n.
 Клас Goniomonadea Cavalier-Smith 1993 [Cyathomonadea Cavalier-Smith 1989]
 Порядок Goniomonadida Novarino & Lucas 1993 [Goniomonadales]
 Родина Goniomonadidae Hill 1991 [Cyathomonadaceae Pringsheim 1944]
 Порядок Hemiarmida Shiratori, Ishida et al 2016
 Родина Hemiarmidae Shiratori, Ishida et al 2016
 Клас Cryptophyceae Fritsch 1937 [Cryptomonadea Stein 1878 emend. Schoenichen 1925]
 Порядок Tetragonidiales Kristiansen 1992
 Родина Tetragonidiaceae Bourelly ex Silva1980
 Порядок Pyrenomonadales Novarino & Lucas 1993
 Родина Chroomonadaceae Clay, Cugrens & Lee 1999 [Hemiselmidaceae Butcher 1967; Senniaceae; Planonephraceae]
 Родина Geminigeraceae Clay, Cugrens & Lee 1999
 Родина Pyrenomonadaceae Novarino & Lucas 1993
 Порядок Cryptomonadales Pascher 1913
 Родина Cryptomonadaceae Ehrenberg 1831 [Campylomonadaceae Clay, Kugrens & Lee 1999]
 incertae sedis
 Родина Butschliellaceae
 Родина Hilleaceae Butcher 1967

Філогенія 
Філогенічна кладограма, що показує розташування групи:

Джерела

Посилання 
 

Hacrobia